Соревнования по бегу на 800 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 9—11 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в беге на 800 метров являлся Адам Кщот из Польши.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 33 легкоатлета.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у мужчин состоялся 11 августа 2018 года. После медленной первой половины забег возглавил чемпион мира 2017 года Пьер-Амбруаз Босс. В роли лидера он заметно увеличил скорость бега. Справиться с ней удалось немногим: за 150 метров до финиша вперёд вырвался Адам Кщот, а на заключительной прямой француза обошёл ещё и Андреас Крамер.

Кщот стал первым бегуном, кто три раза выиграл чемпионат Европы на дистанции 800 метров (причём подряд). Всего же на его счету стало четыре медали континентальных первенств — в 2010 году он завоевал бронзу. По три европейских награды в истории дисциплины есть у британца Себястьяна Коу и Манфреда Матушевски из ГДР. С учётом трёх побед на чемпионатах Европы в помещении Кщот стал шестикратным чемпионом континента.

Примечания

Ссылки 
 

бег